Sergueï Valerievitch Belokon - en russe :  (Sergej Valer’evič Belokon’) - (né le  en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 2004, il débute avec l'équipe réserve des Krylia Sovetov, son club formateur, dans la Pervaïa liga, la troisième division russe. En 2007, il est promu en équipe première pensionnaire de Vyschaïa liga, le second échelon national, la. En 2009, il intègre l'effectif du Vitiaz Tchekhov entrainé par Mike Krushelnyski dans la KHL. Le , il agresse en compagnie de quatre autres titulaires du Vitiaz les joueurs adverses de l'Avangard Omsk dès le coup d'envoi de la rencontre. Il écope de 18 matchs de suspension à la suite de ces évènements.

Il remporte avec la Russie l'Universiade d'hiver 2011.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue continentale de hockey
2009-2010: élu meilleur jeune du mois de septembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 50|| 14|| 17|| 31|| 50|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| Krylia Sovetov || Vyschaïa liga || 13|| 0|| 1|| 1|| 12|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| HK Riazan || Vyschaïa liga || 32|| 10|| 3|| 13|| 37|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| MHK Krylia Sovetov || Vyschaïa liga || 53|| 11|| 13|| 24|| 59|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Vitiaz Tchekhov|| KHL || 34|| 8|| 6|| 14|| 12|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Rousskie Vitiazi || MHL || 14|| 6|| 6|| 12|| 14|| 3|| 1|| 0|| 1|| 31
|-
|2010-2011|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 26|| 2|| 1|| 3|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 24|| 1|| 0|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| THK Tver || VHL || 14|| 3|| 2|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Neftianik Almetievsk || VHL || 25|| 1|| 0|| 1|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 26|| 4|| 5|| 9|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016|| Saryarka Karaganda || VHL || 20 || 4 || 2 || 6 || 39 || 16 || 1 || 2 || 3 || 10

Références 

Naissance en août 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Riazan
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Neftianik Almetievsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Saryarka Karaganda